Jméno Martin Velíšek nese více osobností:
 Martin Velíšek (výtvarník, 1963) – český výtvarník, zabývající se malbou na sklo a plátno, animovaným filmem, obaly knih a CD, sochařstvím
 Martin Velíšek (výtvarník, 1968) – český akademický malíř a výtvarník, zabývající se designem obalů, klasickou malbou, konceptualismem
 Martin Velíšek (dramaturg) (* 1963) – český divadelní a rozhlasový dramaturg